Woodruff puede referirse a:

Personas 

 Bille Woodruff, un director de cine y vídeos musicales.
 Bob Woodruff (1961), un periodista de televisión estadounidense.
 Chris Woodruff (1973), un extenista profesional de los Estados Unidos.
 John Woodruff (1915), un atleta estadounidense.
 Michael Woodruff (1911), un cirujano y científico inglés.
 Wilford Woodruff (1807), un religioso y presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Otros usos 
 The Bizarre Adventures of Woodruff and the Schnibble, una aventura gráfica francesa.